Federico Centomo (1992-) est un joueur italien de volley-ball. 
Katja Centomo (1971-) est une dirigeante d'entreprise, scénariste de bande dessinée et romancière italienne.
Sébastien Centomo (1981-) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace canado-italien.